Jacksboro désigne :

 Jacksboro, une ville située dans le Tennessee ;
 Jacksboro, une ville située dans le Texas.

Homonymie de toponyme